In Amsterdam zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Watertoren (Amsterdam Westergasfabriek) gebouwd in 1883, gesloopt in de jaren 60
 Watertoren (Amsterdam Nieuwer-Amstel) gebouwd in 1888, gesloopt in 1928
 Watertoren (Amsterdam Watergraafsmeer), gebouwd in 1898, gesloopt in 1936
 Watertoren (Amsterdam Sloten) gebouwd omstreeks 1900, gesloopt in de jaren 20 
 Watertoren (Amsterdam Spaklerweg) gebouwd in 1911
 Watertoren (Amsterdam Amstelveenseweg) gebouwd in 1965
 Watertoren (Amsterdam Waterkeringweg) gebouwd in 1966
De watertorens van Nieuwer-Amstel, Sloten en Watergraafsmeer stonden bij aanbouw niet in de gemeente Amsterdam, maar kwamen daar door annexatie later in te liggen.